Loris Schluchter (né le ) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2005-2006||HC Ajoie || LNB ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||HC Delémont-Vallée |||| 12 || 2 || 8 || 10 || 2 ||3 || 5 || 5 || 10 || 2	
|-
|2007-2008||HC Ajoie || LNB ||23 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| HC Ajoie || LNB ||40 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010||HC Ajoie || LNB ||34 ||2 ||1 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HC Moutier||||9  || 2 || 6 || 8 || 0 || 8 || 2 || 12 || 14 || 2
|-
|2010-2011||HC Saint-Imier ||||22 || 4 || 20 || 24 || 6 || 9 || 3 || 1 || 4 || 2 
|-
|2011-2012||HC Tramelan||||22 || 6 || 11 || 17 || 6 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
|2012-2013||HC Franches-Montagnes||||30 || 4 || 9 || 13 || 4 || 9 || 3 || 4 || 7 || 10
|-
|2013-2014||HC Franches-Montagnes|||| 32 || 13 || 15 || 28 ||8 || 16 || 7 || 11 || 18 || 2 	
|-
|2014-2015||HC Franches-Montagnes||||32 || 9 || 13 || 22 || 4 || 9 || 2  || 3 || 5 || 0
|-
|2015-2016||HC Franches-Montagnes||||32 || 11 || 8 || 19 || 4 || 9 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2016-2017||HC Delémont-Vallée |||| 21 || 15 || 24 || 39 || 16 ||10 || 5 || 19 || 24 || 4 	
|-
|2017-2018||HC Delémont-Vallée  ||||22 || 11 || 39 || 50 || 14 || 12 || 9 || 18 || 27 || 6
|-
|2018-2019||HC Delémont-Vallée ||||19 || 8 || 19 || 27 || 8 || 8 || 5 || 8 || 13 || 2 	
|-
|2019-2020||HC Delémont-Vallée ||||19 || 9 || 31 || 40 || 0 || 4 || 1 || 6 || 7 || 0 	
|-
|2020-2021||HC Delémont-Vallée ||||5 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| HC Delémont-Vallée || ||  ||

Notes et références 

Naissance en août 1988
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ajoie